Les Halszkaraptorinae (halszkaraptorinés en français) forment une sous-famille éteinte de théropodes droméosauridés basaux érigée par le paléontologue Andrea Cau et ses collègues en 2017 à la suite de la création du genre Halszkaraptor.

Les halszkaraptorinés ne sont connus que dans le Crétacé supérieur de Mongolie.

Liste des genres 
Quatre genres sont rattachés au halszkaraptorinés :
  Halszkaraptor Cau , 2017 qui a donné son nom à la sous-famille ;
  Hulsanpes ;
  Mahakala ;
  Natovenator.

Classification 
Le cladogramme suivant a été établi par Andrea Cau et ses collègues en 2017 :

Voir aussi 
 Liste des genres de dinosaures

Notes et références 

Dromaeosauridae
Sous-famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Maniraptorien préhistorique (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2017